Le ministère de l'Éducation et de la Science (en ) est l'institution responsable du domaine scientifique et de l'enseignement de la fédération de Russie créée le . En , ce ministère a été divisé en deux ministères : l'un est le ministère de l'Éducation de la fédération de Russie (), l'autre est le ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur de la fédération de Russie (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации).

Références

Liens externes

  Site du ministère
  Version russe
  Enseignement russe pour les étrangers

Russian Education Ministry Information on Accreditation

Education, Ministry of
Education
Russie

Organisme fondé en 2004